Herrarnas sprintstafett vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 28 februari 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den sjätte tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet, den tredje för herrar. Tävlingen var i fristil där varje lag bestod av två åkare som körde en sträcka à cirka 1,2 km tre gånger vardera, sammanlagt sex sträckor. 72 utövare från 36 nationer deltog.

Världsmästare blev Norge, vars lag bestod av Erik Valnes och Johannes Høsflot Klæbo, silver- respektive guldmedaljör i den individuella sprinten vid mästerskapet. Finland, vars lag bestod av Ristomatti Hakola och Joni Mäki tog silver. Det var Finlands bästa resultat i en sprintstafett för herrar vid ett världsmästerskap; tidigare bästa placering var en tredjeplats som nationen uppnådde 2009 samt 2017. Det ryska laget RSF, bestående av Aleksandr Bolsjunov och Gleb Retivych, tog brons.

Regerande världsmästare från 2019 var Norge, då med Emil Iversen och Klæbo. Ryssland, som även då bestod av Bolsjunov och Retivych, var regerande silvermedaljörer medan Italien, med Francesco De Fabiani och Federico Pellegrino var regerande bronsmedaljörer. Både det ryska och det italienska laget deltog med samma lagformation medan Erik Valnes ersatte Iversen i det norska laget. Italien lyckades inte försvara sin medalj utan slutade på femte plats.

Resultat

Final 
Finalen startade kl. 13:30 lokal tid (UTC+1).

Semifinaler 
De fyra bäst placerade lagen i varje heat gick direkt vidare till final. Utöver dessa gick två lag vidare på tid som "lucky losers".

Semifinal 1

Semifinal 2

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021